Нина Тумаркин () — американский , профессор истории колледжа Уэллсли, научный сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете.

Родилась в семье русских иммигрантов.

Нина является научным сотрудником центра Дэвиса Гарвардского университета российских и евразийских исследований.

В прошлом была советником президента Рональда Рейгана, для которого написала две статьи. Была одной из шести «Советских экспертов», которые консультировали президента, вице-президента и нескольких ключевых министров перед встречей с Михаилом Горбачевым в Женеве в 1985 году.

Президент Билл Клинтон читал её книгу «Живые и мёртвые: Взлёт и крушение культа Второй мировой войны в России» (англ. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia, 1994 год) перед приездом в Москву в 1995 году.

Автор книги «Ленин жив! Культ Ленина в Советской России» (англ. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia, 1983 год)

В настоящее время Нина работает над изучением политики России времён В. В. Путина и читает лекции на тему истории России с древнейших времён и по настоящее время.

Труды

Ссылки 
 Nina Tumarkin
 https://www.wellesley.edu/albright/about/faculty/nina-tumarkin
 https://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P0644378674
 Интервью с Ниной Тумаркин. О культе Ленина и советской культуре смерти // Археология русской смерти. 2016. № 2.
 Нина Тумаркин: Из дня «всесоюзной» Победы 9 мая превратилось в символ русской идентичности Голос Америки

Женщины-историки